{{Infobox etappe Ronde van Frankrijk
| naam   = Zesde etappe
| datum  = 4 juli
| jaar   = 2013
| van    = Aix-en-Provence
| naar   = Montpellier
| lengte = 176,5
| afbeelding = Tour de France 2013 stage 06.png
| onderschrift = 
| e1     =  André Greipel
| e1t    = 3u59'02"
| e2     =  Peter Sagan
| e2t    = z.t.
| e3     =  André Greipel
| e3t    = z.t.
| e1n    = Danny van Poppel
| e1np   = 8
| e1nt   = z.t.
| e1b    = Philippe Gilbert
| e1bp   = 24
| e1bt   = + 5"
| k1     =  Daryl Impey
| k1t    = 22u18'17"
| k2     =  Edvald Boasson Hagen
| k2t    = + 3"
| k3     =  Simon Gerrans
| k3t    = + 5"
| k1n    = Wout Poels
| k1np   = 36
| k1nt   = +38"
| k1b    = Philippe Gilbert
| k1bp   = 23
| k1bt   = +31"
| s      =  André Greipel
}}

De zesde etappe van de Ronde van Frankrijk 2013''' werd verreden op donderdag 4 juli 2013 over een afstand van 176,5 kilometer van Aix-en-Provence naar Montpellier.

Parcours 
Het is een vlakke rit met één beklimming van de 4e categorie.

Verloop 
Luis Ángel Maté reed alleen weg en kwam tot bijna 5 minuten voorsprong, maar werd al 40 kilometer na de start weer bijgehaald. Met stevige zijwind waren er verder lange tijd geen aanvallen. Circa 35 kilometer voor het einde viel een aantal rijders waaronder Mark Cavendish, maar hij kon zonder veel moeite weer terugkeren in het peloton. Bij een volgende val was Janez Brajkovič zwaar aangeslagen en raakte een forse groep rijders op achterstand.Later raakte bekend dat Brajkovič niet zal starten in de zevende rit.
In de aanloop naar de sprint werden Kittel, Greipel en Sagan naar voren gereden. Kittel ging de sprint aan, maar het was Greipel die won, voor Sagan. Cavendish was, mogelijk door zijn val, niet zo dominant als in de vorige etappe. Simon Gerrans bevond zich niet in de kop van het peloton, waarmee hij zijn ploeggenoot Daryl Impey de kans gaf de gele trui van hem over te nemen.

Tussensprint

Bergsprint

Uitslagen

Klassementen

Nevenklassementen

Opgave 
  Jurgen Van den Broeck (Lotto-Belisol) - niet gestart: knieblessure na val vijfde etappe
  Nacer Bouhanni (FDJ.fr) - darmproblemen
  Fredrik Kessiakoff (Astana) - knieblessure na val vijfde etappe

Externe links
 De route van de 6e etappe op www.letour.fr

06
Sportevenement in Occitanie
Sport in Hérault
Montpellier